Тридцать секунд над Токио — военный фильм 1944 года производства Метро-Голдвин-Майер.

Сюжет 
Фильм основан на реальных событиях первого ответного авиаудара Америки против Японии спустя четыре месяца после японского нападения на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года. Сценарий основывается на книге 1943 года с тем же заглавием капитана Тэда У. Лоусона, лётчика, принимавшего участие в этом налёте. В книге, равно как и фильме, Лоусон рассказывает о процессе обучения, ходе задания и его последствиях, пережитых его экипажем и другими участниками налёта Дуллитла 18 апреля 1942.

В ролях 
 Ван Джонсон — лейтенант Тэд У. Лоусон ()
 Роберт Уокер — капрал Дэвид Дж. Тэтчер ()
 Спенсер Трейси — подполковник Джеймс Дулиттл
 Дон Дефор — лейтенант МакКлюр
 Филлис Такстер — Эллен Лоусон
 Селена Ройл — миссис Рейнолдс
 Луис Джин Хейдт — лейтенант ВМС Генри Миллер
 Билл Уильямс — Бад Фелтон
 Моррис Анкрум — адмирал Уильям Ф. Хэлси, капитан «Хорнета» (в титрах не указан)
 Морони Олсен — генерал (в титрах не указан)

Критика 
Критик Босли Кроутер из New York Times сразу после выхода фильма дал рецензию, которая стала общепринятым мнением: «наш первый налёт на Японию в апреле 1942 года описан здесь с великолепной честностью и драматическим красноречием». Сейчас его рассматривают как «классический авиационный и военный фильм».

Кинонаграды 
 Премия «Оскар» 1945 года — приз за лучшие спецэффекты;
 Премия «Оскар» — номинация за лучшую операторскую работу в чёрно-белом формате.

Примечания

Ссылки 
Фильм на youtube.com

Фильмы Мервина Лероя
Фильмы об авиации
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы MGM
Фильмы США 1944 года
Американские фильмы о Второй мировой войне